Бывшая узкоколейная станция Шатурской УЖД, была расположена на восточной окраине города Шатура.

До конца 1970 годов имела путевое развитие более 10 путей, потом количество путей сократилось до 4, стала использоваться только для оборота пассажирских поездов.

Также имелось соединение с локомотивным депо.

В 1990 году за ненадобностью на станции были отключены, а потом демонтированы светофоры.

В 1995 году на станции было окончательно прекращено движение.

Железнодорожные станции по алфавиту
Недействующие железнодорожные станции и платформы Московской области
Станции узкоколейных железных дорог
Железнодорожные станции и платформы городского округа Шатура